Long Island kan syfta på:

 Long Island Iced Tea – en drink av typen long drink

Geografi

Antarktis 

 Long Island (ö i Antarktis),

Antigua och Barbuda 

 Long Island (ö i Antigua och Barbuda), Parish of Saint George,

Australien 

 Long Island (ö i Australien, Tasmanien), 
 Long Island (ö i Australien, New South Wales, lat -33,54, long 151,22), 
 Long Island (ö i Australien, Queensland, lat -20,36, long 148,86), 
 Sassie Island, ö, Queensland,

Bahamas 

 Long Island, Bahamas, distrikt och ö ,

Bermuda 

 Long Island (ö i Bermuda, St. George's), 
 Long Island (ö i Bermuda, Warwick), 
 Main Island (ö i Bermuda),

Falklandsöarna 

 Long Island (ö i Falklandsöarna), 
 Bleaker Island, ö,

Indonesien 

 Pulau Pramuka, ö,

Kanada

Newfoundland

 Long Island, Newfoundland (Bay of Exploits), ö, 
 Long Island, Newfoundland (Hermitage Bay), ö, 
 Long Island, Newfoundland (Notre Dame Bay), ö, 
 Long Island, Newfoundland (norra Placentia Bay), ö, 
 Long Island, Newfoundland (västra Placentia Bay), ö,

Övriga Kanada 

 Long Island, Nova Scotia, ö, 
 Long Island, Nunavut (Hudson Bay), ö, 
 Long Island, Nunavut (Frobisher Bay),

Kenya 

 Long Island (ö i Kenya), Kajiado,

Kina 

 Tianheng Dao, ö, Shandong,

Kiribati 

 Long Island (ö i Kiribati), Linjeöarna, Caroline,

Madagaskar 

 Îlot Long, ö,

Storbritannien 

 Outer Hebrides, öar, Skottland, Eilean Siar, 
 Lewis with Harris, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Long Island, Dumfries and Galloway – en ö i Dumfries and Galloway, Skottland

USA 

 Long Island, ö i delstaten New York, 
 Long Island (ort i USA, Kansas), Phillips County, 
 Long Island (ort i USA, Maine, Cumberland County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar